Gaio ou Caio é o nome de diversas pessoas no Novo Testamento da Bíblia.

 Um cristão chamado Gaio é mencionado na Macedônia como sendo companheiro de Paulo em sua terceira viagem missionária juntamente com Aristarco ().
 No capítulo seguinte, um Gaio de Derbe é listado como um dos sete companheiros de viagem de Paulo que esperaram por ele na Trôade ().
 Um Gaio é mencionado morando em Corinto e sendo um dos poucos na cidade a serem batizados por Paulo (os outros foram Crispo e a família de Estéfanas), que fundou a igreja na cidade ().
 Um Gaio aparece na porção final de cumprimentos da Epístola aos Romanos () como sendo o "anfitrião" de Paulo e também de toda a igreja, seja qual for a cidade a partir da qual Paulo estivesse escrevendo na época. É muito provável tratar-se de Corinto e, portanto, o mesmo Gaio acima (#3).
 Finalmente, Gaio de Éfeso, a quem a Terceira Epístola de João foi endereçada. Ele pode ser qualquer um dos outros acima ou um outro diferente.

Personagens dos Atos dos Apóstolos
Personagens do Novo Testamento